Tavria – ukraińska marka pojazdów
 Tawrija Symferopol – ukraiński klub piłkarski